Persones
 Juli Clàssic, oficial romà descendent d'una família de sang reial dels trevirs.
 Clásico, torero alcoià de la primera meitat del .
Cultura
 Clàssic, autor o obra d'art emmarcat en l'Antiguitat clàssica i forma part del cànon occidental.
 Clàssic (disseny), un ja vell producte de disseny industrial que pel seu èxit continua sent produït fins a l'actualitat
Esports
 El Clàssic, partit de futbol entre el Reial Madrid CF i el FC Barcelona.